La désignation de Bayer Kappa Ceti (κ Cet / κ Cet) est partagée par deux étoiles de la constellation de la Baleine :
 κ Ceti, parfois simplement nommée κ Ceti, est une naine jaune située à environ 30 années-lumière ;
 κ Ceti est une géante jaune dix fois plus distante.

Homonymie stellaire
Constellation de la Baleine
Ceti, Kappa